Крёмер — фамилия. Известные носители:
 Крёмер, Герберт — немецкий физик, лауреат Нобелевской премии по физике.
 Крёмер, Регина — имя до замужества немецкой кинематографистки (продюсера) Регины Циглер
 Крёмер, Хуго Альфред — германско-австрийский пианист и музыкальный педагог